Imię i nazwisko Thomas Jordan nosili lub noszą m.in.:
 Thomas Jordan (1819-1895) – amerykański wojskowy, generał Konfederacji
 Thomas Jordan (ur. 1949) – niemiecki lekkoatleta, sprinter
 Thomas Jordan (ur. 1963) – szwajcarski ekonomista, prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego
 Thomas Jordan (ur. 1968) – amerykański koszykarz